Elaps heterochilus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Elaps heterochilus Mocquard, 1887 synonyme de Micrurus altirostris (Cope, 1860)
 Elaps heterochilus Boulenger, 1896 nec Mocquard, 1887 synonyme de Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Elapidae